Яс-Надькун-Сольнок — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Яс-Надькун-Сольнок — комитат Венгерского королевства.